Bhaubnagar o Bhavnagar:
 Principat de Bhavnagar o Bhaunagar
 Ciutat de Bhavnagar o Bhaunagar